Sněžné può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sněžné, comune mercato del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Sněžné, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové

Pagine correlate 

 Snižne